Marquette County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Marquette County (Michigan)
 Marquette County (Wisconsin)